

Cinema e televisione 
 ...e giustizia per tutti (...And Justice for All) – film del 1979 diretto da Norman Jewison
 And Justice for All – film per la televisione del 1998 diretto da Michael Moore

Musica 
 ...And Justice for All – album dei Metallica del 1988